Resolute steht für

 Resolute Bay, eine Gemeinde (Hamlet) in der kanadischen Provinz Nunavut
 Resolute (Schiff, 1920), ein Passagierschiff der Hapag
 HMS Resolute, ein Polarforschungs-Segelschiff der Royal Navy
 RCGS Resolute, ein Kreuzfahrtschiff